Prairie du Rocher, un village de la Nouvelle-France.
 Prairie du Rocher, un village de l'Illinois.